Le titre de cet article peut avoir une autre écriture par le caractère allemand  ß et est représenté comme Geißler

Patronymie 

 Heiner Geißler (1930-2017), un homme politique allemand
 Heinrich Geißler (physicien) (1815-1879), mécanicien et physicien allemand
 Hugo Geißler (1908-1944), un capitaine SS, chef de la police du parti nazi à Vichy durant la Seconde Guerre mondiale

Divers 
 Un tube (Tube de Geissler) inventé par Heinrich Geißler (physicien).

Références 

Patronyme allemand